Любименко — украинская фамилия.

 Любименко, Алексей Андреевич (род. 1927) — Герой Социалистического Труда.
 Любименко, Владимир Николаевич (1873—1937) — русский советский ботаник, специалист в области физиологии растений, член-корреспондент РАН.
 Любименко, Вячеслав Андреевич (1942—2017) — доцент Ленинградского педиатрического медицинского института, один из основателей службы анестезиологии и реанимации новорожденных в Ленинграде, главный внештатный детский неонатолог Комитета по здравоохранению Санкт-Петербурга.
 Любименко, Михаил Николаевич (1923—2012) — полковник Советской Армии, участник Великой Отечественной войны, Герой Советского Союза.